Hove (Antwerpen), een gemeente in de Belgische provincie Antwerpen
Hove (Engeland), een voormalige voorplaats en tegenwoordig een regio in het Britse district Brighton and Hove
Hove (Henegouwen), een deelgemeente van de Belgische gemeente Opzullik in de provincie Henegouwen
Hove (Jork), een dorp in Duitsland
Hove (Noorwegen), een gebied op het eiland Tromøy, onderdeel van Arendal
Hove (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Lemvig

Personen
Anna van den Hove, werd levend begraven vanwege haar geloofsovertuiging
Fred Van Hove (1937–2022), Belgische jazzmusicus en een pionier op het gebied van Europese free jazz
Ivo van Hove, een Vlaams-Belgische toneelregisseur
Joachim van den Hove, een Nederlandse componist en luitist
Jozef van Hove, de echte naam van Pom (striptekenaar)
Léon Van Hove, Belgisch natuurkundige
Maarten van den Hove, een Nederlandse wiskundige en astronoom
Michiel ten Hove, een Nederlandse raadspensionaris
Sophie Offermans-van Hove, een Nederlandse klassiek zangeres

Zie ook 
 Hof (doorverwijspagina)
 Hov (doorverwijspagina)